Уки — жерлянки

Уки — топоним

Населённые пункты

Казахстан 
 Уки — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Уки — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.

Россия 
 Уки — деревня в Большеуковском районе Омской области.
 Уки — деревня в Уватском районе Тюменской области.

Япония 
 Уки — город в префектуре Кумамото.

Австралия 
 Уки — город в штате Новый Южный Уэльс.

Другое 

 Уки (остров) — остров в составе Соломоновых островов
 Уки (Uki) - детский бельгийский мультсериал.

См. также 
 Большие Уки — село в Омской области
 Верхние Уки — деревня в Омской области
 Большие Уки — река протекающая в Омской области